Jean Argyropoulos (1395-1487), humaniste et philosophe grec ;
 Famille Argyropoulos.

Patronyme grec